Bupleurum ecklonianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Michel Gandoger. Bupleurum ecklonianum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
ecklonianum